Гровланд има више значења:
 Гровланд (Ајдахо)
 Гровланд (Калифорнија)
 Гровланд (Флорида)